Бугаев, Александр:
 Бугаев, Александр Лаврентьевич (1909—1950) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Бугаев, Александр Романович (1937—2009) — советский и латвийский художник-архитектор, автор Монумента Советским воинам в Риге.
 Бугаев, Александр Трофимович (1901—1974) — сапер 11-го отдельного гвардейского моторизированного штурмового саперного батальона, гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.